Патри — фамилия. Известные носители:
 Патри, Андре (1902—1960) — французский астроном и первооткрыватель астероидов, который работал в обсерватории Ниццы.
 Патри, Бернард (род. 1943) — канадский политик.
 Патри, Уильям (род. 1950) — американский адвокат, специализирующийся на вопросах авторского права.

Другое 
 «Патри» — французский эскадренных броненосец, второй корабль типа «Републик».
 (1601) Патри — небольшой астероид главного пояса, который был открыт 18 мая 1942 года французским астрономом Луи Бойером в Алжирской обсерватории.